Burg Takaoka steht für:

 Burg Takaoka, anderer Name der Burg Hirosaki, Burg in Hirosaki, Japan
 Burg Takaoka (Etchū), Burg in Takaoka, Japan